Lavadeira (profissão)

Outros 
 Máquina de lavar roupa
 Máquina de lavar louça
 Libélula — também chamada lavadeira

Aves
Pombinha-das-almas (Xolmis velata)
Lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta)

Terminologia desportiva
 Lavadeira (basquetebol) - Estilo de cobrança de Lance livre

Desambiguações de animais